Hairspray peut signifier :
 « Laque à cheveux » en anglais.
 Hairspray, un film de John Waters sorti en 1988.
 Hairspray, une comédie musicale de Mark O'Donnell et Thomas Meehan, musique de Marc Shaiman, basé sur le film John Waters et créée à Broadway en 2002.
 Hairspray, un film d'Adam Shankman, adapté de la comédie musicale, sorti en 2007 ;
 Hairspray, bande originale du film de 2007.
 Hairspray Live!, téléfilm live réalisé par Kenny Leon et Alex Rudzinski, adapté de la comédie musicale, diffusé en 2016.
Homonymie de titre